Masami Tsuchiya ist der Name folgender Personen:

* Masami Tsuchiya (Musiker) (* 1952), japanischer Musiker
 Masami Tsuchiya (Terrorist) (1965–2018), japanischer Anhänger der religiösen Bewegung Aum Shinrikyo